Колонная станция глубокого заложения
 Колонная станция мелкого заложения